KFA puede referirse a:

 Korea Football Association - nombre en inglés de la Asociación de Fútbol de Corea del Sur.

 Korean Friendship Association - nombre en inglés de la Asociación de Amistad con Corea.
 Kuwait Football Association - nombre en inglés de la Asociación de Fútbol de Kuwait.